Coucy steht für folgende geographischen Objekte:

 Coucy, Gemeinde im Département Ardennes
 Coucy (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Coucy, Weiler in Chilly (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie
 Coucy-la-Ville, Gemeinde im Département Aisne
 Coucy-le-Château-Auffrique, Gemeinde im Département Aisne
 Coucy-lès-Eppes, Gemeinde im Département Aisne
 Burg Coucy im Département Aisne

Coucy ist der Familienname folgender Personen:
 Aubri de Coucy († 1087/95), Earl of Northumbria
 Jean-Charles de Coucy (1746–1824), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Kastellan von Coucy (auch Regnault de Coucy), Troubadour
 Marie de Coucy (* 1366–1405), französische Adlige 
 Marie de Coucy (Königin) († 1284), Royal Consort von König Alexander II. von Schottland